Самарский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Самарский сельсовет — в Локтевском районе Алтайского края.
 Самарский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края.
 Самарский сельсовет — в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан.